Symposion har flere betydninger:

 Symposion – et oldgræsk drikkegilde.
 Symposion (Platon) – en dialog af Platon.
 Symposion (Xenofon) – en dialog af Xenofon.